Bootshaus steht für:
 Gebäude am Ufer eines Gewässers zur Lagerung von Wasserfahrzeugen, siehe unter Bootshaus
 Bootshaus Hamm, direkt am Fluss Lippe gelegenes Restaurant in der Stadt Hamm in Westfalen
 Bootshaus (Köln), Kölner EDM-Club am Mülheimer Hafen im Stadtteil Deutz
 Bootshaus im Leopoldshafen (Dessau), denkmalgeschützte Bootshalle mit Spitzbogendach im Ortsteil Ziebigk der Stadt Dessau-Roßlau
 Bootshaus (Radebeul), von Architekt Alfred Tischer entworfener Ziegelbau mit Zollingerdach im Ortsteil Kötzschenbroda der Stadt Radebeul